Hog Creek bezeichnet:

 Hog Creek (Missouri), ein Nebenfluss des Crooked Creek in Missouri
 Hog Creek (Ohio), ein Nebenfluss des Ottawa River in Ohio